ou cronista pode referir-se a:

 Crónica (historiografia) — gênero textual filiado à Historiografia caracterizado como um relato de eventos históricos em ordem cronológica
 Crônica (gênero) — gênero literário, geralmente uma narração curta, frequente em revistas e jornais
 I Crônicas — livro da Bíblia
 II Crônicas —  livro da Bíblia
 Crónica (Fito Páez) —  álbum de Fito Páez

Desambiguações de literatura